Zerubavel ist der Familienname folgender Personen:

 Eviatar Zerubavel (* 1948), israelisch-US-amerikanischer Soziologe
 Yael Zerubavel (* 1949), israelisch-US-amerikanische Judaistin